Juan Pérez peut faire référence à :
 Juan Pérez (1530-1565), humaniste espagnol ;
 Juan José Pérez Hernández (vers 1725-1775), explorateur espagnol ;
  (1869-1952), président du Venezuela ;
 Juan Pérez (1978-), lanceur gaucher de baseball ;
 Juan Pérez (1986-), voltigeur de la Ligue majeure de baseball ;
 Juan Pedro López (1997-), coureur cycliste espagnol ;
 Juan Pérez de la Serna (1573-1631), archevêque de Mexico ;
 Juan Pérez de Montalván (1602-1638), écrivain espagnol ;
 Juan Antonio Abad Pérez (1956-), homme politique espagnol ;
 Juan Antonio Ugarte Pérez (1938-), évêque péruvien, archevêque émérite de Cuzco ;
 Juan Ignacio Pérez (1990-), coureur cycliste espagnol.